Niger:
 Wacha – miasto

Osoby:
 Peter Wacha – niemiecki DJ
 Przemysław Wacha – polski badmintonista

Zwierzęta:
 wacha (Acanthocybium solandri) – gatunek morskiej ryby z rodziny makrelowatych

Zobacz też 
 Vacha
 Vácha